binarne drzewo poszukiwań (ang. binary search tree) – w informatyce dynamiczna struktura danych będąca drzewem binarnym, w którym lewe poddrzewo każdego węzła zawiera wyłącznie elementy o kluczach nie większych niż klucz węzła a prawe poddrzewo zawiera wyłącznie elementy o kluczach nie mniejszych niż klucz węzła
 bojowy środek trujący – toksyczny związek chemiczny, którego właściwości chemiczne i fizyczne umożliwiają militarne zastosowanie
 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy – organizacja powstała 1 kwietnia 2006 w Gdańsku zrzeszająca czynnych zawodowo tłumaczy, których większość stanowią tłumacze przysięgli
 jądro łożyskowe prążka krańcowego (ang. bed nucleus of the stria terminalis) – w anatomii jądro kresomózgowia, położone w sąsiedztwie prążka krańcowego
 strefy czasowe:
 British Summer Time
 Bangladesh Standard Time
 Port lotniczy Laszkargah (IATA: BST) – port lotniczy położony w mieście Laszkargah, w Afganistanie